Desa Wonorejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,52, long 110,82), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,62, long 110,89), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,41, long 110,79), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,61, long 109,56), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,71, long 111,14), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,48, long 111,01), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,46, long 111,29), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,15, long 110,50), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,93, long 110,26), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,85, long 110,79), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,01, long 110,58), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,74), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,81, long 112,65), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,98, long 109,63), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,61, long 111,67), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,06, long 112,53), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Barat), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -7,05, long 109,55), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,30, long 112,43), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,72, long 112,80), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,52, long 112,38), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Tengah, lat -6,57, long 110,70), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,67, long 112,19), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 113,35), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 112,10), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,86, long 113,16), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,82, long 112,24), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,26, long 112,26), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,11, long 112,28), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,08, long 113,25), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,09, long 112,07), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -8,05, long 112,78), 
 Desa Wonorejo (administrativ by i Indonesien, Jawa Timur, lat -7,90, long 114,38), 

Robotskapade Indonesienförgreningar